John Ramsbottom ist der Name folgender Personen:

* John Ramsbottom (Ingenieur) (1814–1897), englischer Ingenieur
 John Ramsbottom (Mykologe) (1885–1974), britischer Mykologe